Szwajcaria:
 Aarwangen – dawny okręg (Amtsbezirk) w kantonie Berno
 Aarwangen – gmina w kantonie Berno, w okręgu Oberaargau

Inne:
 Aarwangen – pałac
 Aarwangen – ród